Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé aux Pays-Bas, en 1970.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

Tour final

Classement final

Statistiques 

   Championnat d'Europe 1970, sur fibaeurope.com

1970
Basket-ball féminin
Basket-ball féminin 1970
Europe féminin 1970
Europe féminin
1970 aux Pays-Bas
Sport en septembre 1970
Événement sportif dans la province de Frise
Histoire de Leeuwarden
Sport à Leeuwarden